'Serie A i fotboll 1940/1941 vanns av Bologna FC 1909.

 Tabell 

 Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1940 i Italien
1941 i Italien
Fotbollssäsongen 1940/1941
1940/1941